Le tournoi de Buenos Aires est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2004, classée en catégorie ATP International Series, se dispute du 16 au . Guillermo Coria remporte l'épreuve du simple, Lucas Arnold Ker et Mariano Hood celle du double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
Sport en Argentine en 2004
Tennis en février 2004